Dorfkirche Beenz steht für:

 Dorfkirche Beenz (Lychen) im Ortsteil Beenz der Stadt Lychen im Landkreis Uckermark in Brandenburg
 Dorfkirche Beenz (Nordwestuckermark) im Ortsteil Beenz der Gemeinde Nordwestuckermark im Landkreis Uckermark in Brandenburg